Stroescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Nicolae Stroescu-Stînișoară
 Raluca Stroescu
 Silvia Stroescu

Vezi și 
 Stroe (dezambiguizare)
 Stoenești (dezambiguizare)

Nume de familie românești